Фик се може односити на
 Фикх, исламска судска пракса
 Фик (планина)‎‎